Trzy Biskupstwa (Trois-Évêchés) – historyczna prowincja Francji
 Trois-Évêchés – szczyt w Alpach, w południowo-wschodniej Francji